Pavel Novotný ist der Name folgender Personen:

* Pavel Novotný (Eishockeyspieler) (* 1952), tschechischer Eishockeyspieler
 Pavel Novotný (Fußballspieler) (* 1973), tschechischer Fußballspieler
 Pavel Novotný (Pornodarsteller) (* 1977), tschechischer Pornodarsteller